Суд царя Соломона — библейский сюжет о царе Соломоне, имевшем при своём дворце притвор для судилища с престолом, с которого судил ().

  — мудрое Соломоново решение в споре двух женщин ().
 «Суд царя Соломона» — опера Алексея Титова (ок. 1800; слова С. Глинки, поставлена при Павле I).
 «Суд царя Соломона» — картина Николая Ге (1854; холст, масло; 147x185; Музей русского искусства, Киев).